Mirjana Lučić era la detetrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Corina Morariu che ha battuto in finale Julie Halard-Decugis 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Julie Halard-Decugis (finale)
  Iva Majoli (secondo turno)
  Cara Black (primo turno)
  Corina Morariu (campione)

 Sarah Pitkowski (semifinali) 
 Amélie Cocheteux (primo turno) 
 Cătălina Cristea (primo turno) 
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1999